Темнолесская — станица в Апшеронском районе Краснодарского края России. Входит в состав Мезмайского сельского поселения. Население —  чел. ().

География 
Станица расположена в горно-лесной зоне, 4 км к востоку от посёлка Мезмай, в верховьях реки Мезмай (приток Курджипса).

Улицы 
 ул. Партизанская.

История 
Посёлок Мезмайский был основан в 1868 году, в 1870 году переименован в село Темнолесское (Тёмный Лес), не позже 1938 года населённый пункт преобразован в станицу.

Население

Экономика 
 Лесозаготовка.
 Экологический туризм.

Транспорт 
С 1930-х до 1980-х годов действовала станция лесовозной узкоколейной железной дороги.

Известные уроженцы 
 Лещинский, Болеслав (1837—1918) — российский актёр театра и кино.

Примечания 

Населённые пункты Апшеронского района (Краснодарский край)